Марко Марін — німецький футболіст
 Марко Марін — італійський фехтувальник